Okręty US Navy o nazwie USS "Carrabasset":
 Pierwszy "Carrabasset" był parowcem bocznokołowym. Zakupiony i wcielony do służby w 1864. Sprzedany w 1865.
 Drugi "Carrabasset" (AT-35) holownik. Zwodowany w 1919. Wycofany w 1922 i przekazany Departamentowi Skarbu. W służbie Coast Guard w 1924.

Carrabasset